Einberg steht für:
 Einberg (Heraldik), die Darstellung eines Hügels mit einer Wölbung in der Heraldik, siehe dagegen Dreiberg

Einberg ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Einberg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Einberg (Eslohe), ein Ortsteil der Gemeinde Eslohe, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Einberg (Geisenfeld), Ortsteil der Gemeinde Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Einberg (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Einberg (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Einberg (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Einberg (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

sowie der geographischen Objekte
 Einberg (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Einberg (Salzburg), , ein Berg in Salzburg
Siehe auch:
 Einberger